La locuzione latina Ego sum qui sum, tradotta letteralmente, significa «io sono colui che sono». È tratta dalla Bibbia: Esodo .

La frase, ricca di implicazioni ontologiche e metafisiche, è stata soggetta a numerosissime interpretazioni, in particolare da parte della scuola tomista e dalla scolastica.

Note

Voci correlate 
Locuzioni latine

Frasi dell'Antico Testamento in latino